Hôtel de la Salle est le nom porté par plusieurs bâtiments :
 Hôtel de la Salle de Lille
 Hôtel Caillebot de La Salle de Paris
 Hôtel de La Salle de Reims